Раборачи има више значења:

 Раборачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Раборачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику